Scarlett steht für:

 Scarlett (Vorname), weiblicher Vorname
 Scarlett (Roman), Roman von Alexandra Ripley (1991)
 Scarlett (Fernsehserie), US-amerikanische Romanverfilmung (1994)
 Project Scarlett, Konzeptname der Xbox Series X von Microsoft

Scarlett  ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Scarlett (1929–2011), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Debrah Scarlett (* 1993), norwegisch-schweizerische Popsängerin
 Edward Scarlett († 1743), englischer Optiker
 Fred Scarlett (* 1975), britischer Ruderer
 James Scarlett, 1. Baron Abinger (1769–1844), britischer Politiker, Unterhausabgeordneter und Peer
 James Yorke Scarlett (1799–1871), britischer General und Teilnehmer des Krimkrieges
 John Scarlett (* 1948), Leiter des britischen Secret Intelligence Service
 Liam Scarlett (1986–2021), britischer Choreograph
 
 Ron Scarlett (1911–2002), neuseeländischer Paläontologe

Siehe auch:
 Scarlet
 Scarlett O’Hara
 Scarlett Point